Bombus angustus — вид шмелей, являющийся ориентальным видом, разновидность шмелей семейства лоточнолапых (Bomdus afcjipod). Самка длиной около 1,5 см длиной, самец — около 2 см. Обитает на юге и юго-западе Европы. Окраска чёрная, с редкими узкими жёлтыми полосами и оранжево-жёлтым пушком около головы.

Ссылки 
 Natural History Museum

Шмели
Животные, описанные в 1948 году